Andorinha — espécie de pássaro
 Andorinha (Bahia) — município
 Empresa de Transportes Andorinha — empresa de transporte rodoviário 
 Viação Andorinha — empresa de transporte urbano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes